CCP kan syfta på:

 CCP – en centraliserad motpart för derivatinstrument|derivathandel, se Central Counterparty Clearing House
 CCP Games (Crowd Control Productions), en isländsk datorspelsutvecklare känt för EVE Online.
 ccp – en typas av tätpackad kristallstrukturer Cubic close packed, se Tätpackade kristallstrukturer